Verges  kan syfta på:

 Verges, Frankrike – en kommun i Frankrike
 Verges (kommun) – en kommun i Spanien
 Verges (kommunhuvudort) – huvudort i kommunen